

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali 

Tottenham: 1980-1981, 1981-1982

Tottenham: 1981

Competizioni internazionali 

Tottenham: 1983-1984

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi